Love Me, Love My Dog – film del 1903 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
 Love Me, Love My Dog – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Love Me, Love My Dog – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 Love Me, Love My Dog – film del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 Love Me, Love My Dog – film del 1913 prodotto dall'Apollo Film Company